WSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Washabo (Suriname)